GTI kan syfta på:

GTi-klassen – en klass som Volkswagen startade år 1976 med sin Golf GTi
 GTI – ICAO kod för flygbolaget Atlas Air